Kapsis ist der Familienname folgender Personen:

 Anthimos Kapsis (* 1950), griechischer Fußballspieler
 Michalis Kapsis (* 1973), griechischer Fußballspieler